Лаборе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лаборе, Жан-Батист (1752—1807) — французский военный деятель, командир батальона (1793 год), участник революционных и наполеоновских войн.
 Лаборе, Эрик — французский актёр и театральный режиссёр.

См. также 
 Лабори (значения)